Aceasta este lista celor 339 de '''comune din departamentul Ardèche din Franța.

Ardèche